Brok (stad)
 Brok (gemeente)
 Adrianus Lambertus Brok
 Arno Brok
 Keno I tom Brok
 Ocko I tom Brok
 Ocko II tom Brok
 Tom Brok
 Widzel tom Brok

Zie ook 
 Keno tom Broke